Glanhofen heißen folgende geographischen Objekte:

 Glanhofen (Feldkirchen in Kärnten), Ortschaft in Kärnten
 Glanhofen (Salzburg), Stadtteil von Salzburg